Williams-Renault FW07 in njegove izboljšane različice FW07B, FW07C in FW07D, je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali tudi Alan Jones, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann in Keke Rosberg. FW07 je bil eden uspešnejših Williamsovih dirkalnikov in je bil uspešen že takoj, ko je ga je začel Williams uporabljati sredi sezone 1979, saj je v drugi polovici sezone dosegel pet zmag in končal konstruktorsko prvenstvo na drugem mestu. V sezonah  in  pa je s po šestimi oziroma štirimi zmagami osvojil konstruktorski naslov prvaka, ob tem pa je v sezoni 1980 Alan Jones osvojil še dirkaški naslov. Po slabšem začetku sezone 1982 ga je zamenjal dirkalnik Williams FW08.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

FW07
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1979
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1980
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1981
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1982